ARRC steht für:
 Advanced Institute for Research on Religion and Culture, indisches Postgraduierteninstitut zur Erlangung des Master of Theology, angeschlossen an Indiens älteste Universität Senate of Serampore College
 Advanced Radar Research Center, US-amerikanische Forschungseinrichtung des Radar Innovation Labs der University of Oklahoma
 Advanced Rocket Research Center, taiwanesische Forschungseinrichtung für Weltraumtransport an der Chiao-Tung-Nationaluniversität
 Alaska Railroad Corporation, alaskische Staatsbahn-Besitzgesellschaft, Muttergesellschaft der Alaska Railroad
 Allied Command Europe Rapid Reaction Corps, multinationales NATO-Korps unter Führung des Vereinigten Königreichs
 Australian Resources Research Centre, australische Forschungseinrichtung der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
 Postnominal für den Associate Royal Red Cross, den Träger der niedrigeren Stufe des Royal Red Cross, einer militärischen Auszeichnung des Vereinigten Königreichs

Abkürzung